Les Provinces-Unies d'Amérique est un autre nom employé pour désigner les Treize colonies britanniques en Amérique du Nord qui se revoltèrent ensemble contre les forces britanniques. Elles prennent ensuite le nom d'États-Unis d'Amérique lorsqu'elles confirment leur alliance en se fondant dans un seul État.

Révolution américaine